

Mitologia 
 Antígona — filha de Édipo e Jocasta; exemplo de amor fraternal
 Antígona (Sófocles) — tragédia grega de Sófocles sobre Antígona
 Antígona (filha de Euritião) — casada com Peleu, o pai de Aquiles

História 
 Antígona (mãe de Berenice I) — mãe de Berenice I, mãe de Ptolemeu II Filadelfo e Antígona do Epiro
 Antigona do Epiro — esposa de Pirro

Outros 
 129 Antigone — asteroide

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de história
Desambiguações de astronomia